Axel Johansson kan syfta på:

Axel Johansson, svensk journalist
Axel Johansson, svensk fotbollsspelare
Axel Johansson, svensk roddare
Axel Johansson (1897–1973), svensk jordbruksarbetare och riksdagsman
Axel Johansson, svensk skridskoåkare
Axel Johansson Lewenhaupt, svensk överste
Axel R. Johansson (1904-1970), svensk landstingsman och kommunpolitiker